Il titolo Le regole dell'attrazione (The Rules of Attraction) può riferirsi a due opere:

Le regole dell'attrazione, romanzo di Bret Easton Ellis (1987) 
Le regole dell'attrazione, film di Roger Avary, con James Van Der Beek, Shannyn Sossamon, Jessica Biel, ispirato al romanzo (2002)